Simão —  nome de nascimento do apóstolo cristão São Pedro
 Simão Macabeu — personagem do livro bíblico I Macabeus.
 Simão, o Zelote — também dito o Cananeu, um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo
 Simão de Cirene — também dito Simão Cireneu, homem que carregou a cruz de Jesus de Nazaré
 Simão Sabrosa — futebolista internacional português
 Campina do Simão — município do estado do Paraná, Brasil

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos